Женская сборная Венгрии по водному поло — национальная сборная, представляющая Венгрию на соревнованиях по водному поло среди женщин. Традиционно считается одной из сильнейших сборных Европы и мира.

Выступления

Олимпийские игры 
 2004 — 6-е место
 2008 — 4-е место
 2012 — 4-е место
 2016 — 4-е место
2020 —

Чемпионаты мира 
 1986 — 5-е место
 1991 — 4-е место
 1994 — 
 1998 — 7-е место
 2001 — 
 2003 — 5-е место
 2005 — 
 2007 — 4-е место
 2009 — 7-е место
 2011 — 9-е место
 2013 — 
 2015 — 9-е место
2017 — 5-е место
2019 — 4-е место

Мировая лига 
 2004 — 
 2005 — 4-е место
 2006 — 
 2007 — не участвовала
 2008 — не участвовала
 2009 — не участвовала
 2010 — 10-е место
 2011 — не участвовала
 2012 — не участвовала
 2013 — 4-е место
 2014 — не участвовала
 2015 — не участвовала
 2016 — не участвовала
2017 — 4-е место
2018 — не участвовала
2020 —

Кубок мира 
 1988 — 
 1989 — 
 1993 — 
 1995 — 
 1997 — не участвовала
 1999 — 4-е место
 2002 — 
 2006 — 5-е место
 2010 — 6-е место
2014 — 5-е место
2018 — не участвовала

Чемпионаты Европы 
 1985 — 
 1987 — 
 1989 — 
 1991 — 
 1993 — 
 1995 — 
 1997 — 5-е место
 1999 — 4-е место
 2001 — 
 2003 — 
 2006 — 
 2008 — 
 2010 — 5-е место
 2012 — 
 2014 — 
 2016 — 
2018 — 4-е место
2020 —

См. также 
 Мужская сборная Венгрии по водному поло

Ссылки 
 Официальный сайт венгерского водного поло 

Венгрия
Водное поло в Венгрии
Водное поло